Název Netřebice nese více obcí:

 Netřebice (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Netřebice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk